Cori Gauff era la campionessa in carica ma non ha preso parte a questa edizione.

Leylah Annie Fernandez vince il torneo battendo in finale Emma Navarro con il punteggio di 6-3, 6-2.

Teste di serie 

  Leylah Annie Fernandez (campionessa)
  Diane Parry (secondo turno)
  María Camila Osorio Serrano (semifinale)
  Alexa Noel (secondo turno)
  Zheng Qinwen (semifinale)
  Hurricane Tyra Black (secondo turno)
  Natsumi Kawaguchi (terzo turno)
  Emma Navarro (finale)

  Kamilla Bartone (terzo turno)
  Joanna Garland (terzo turno)
  Alina Charaeva (quarti di finale)
  Sada Nahimana (primo turno)
  Anastasia Tikhonova (primo turno)
  Elizabeth Mandlik (primo turno)
  Park So-hyun (terzo turno)
  Helene Pellicano (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2019